Pest – Történelmi település a Duna bal partján, a történelmi Buda városával szemben
 Pest – Budapest rövidített, kollokviális elnevezése.
 Pest – Budapest Dunától keletre eső, többnyire sík részének nem hivatalos, összefoglaló neve (szűkebb értelemben annak belvárosi része)

hasonló
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye – történelmi vármegye (az idők során különböző neveken, de röviden mindig „Pest” néven)
Pest vármegye – a mai közigazgatási egység (1950 és 2022 között: Pest megye)

egyéb
Az angol pest (kártevő, pestis) jelentésében:
 Pest – angol zenekar
 Pest – norvég black metal énekes